Miller Homestead bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Miller Homestead (Arkansas), ID-Nr. 87002362
 Miller Homestead (New York), ID-Nr. 99000910
 Miller Homestead (North Carolina), ID-Nr. 01001029